Polia (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Vibo Valentia
Polia (vlindergeslacht), een geslacht van nachtvlinders uit de familie Noctuidae
Polia (wormengeslacht), een geslacht van de snoerwormen